Le terme Traité de Novgorod désigne plusieurs traités signés à Novgorod entre la Russie et ses voisins, notamment la Suède et la Norvège.

 Traité de Novgorod (1326)
 Traité de Novgorod (1537)
 Traité de Novgorod (1557)
 Traité de Novgorod (1561)